Il doppio del torneo di tennis U.S. Professional Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Dick Stockton che hanno battuto in finale Roy Emerson e Rod Laver 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (finale)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (quarti di finale)
 Ove Nils Bengtson /  Jim McManus (semifinali)

Assente
 Robert Maud /  Andrew Pattison (semifinali)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Indoor 1973